Remmes ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Remmes (1946–2015), deutsche Kalligrafin
 Udo Remmes (1954–2014), deutscher Arzt und Fotograf

Siehe auch:
 Remes